Miejscowości w Polsce:
 Duczów Mały
 Duczów Wielki